Markéta Orleánská ( Marguerite d'Orléans, 4. prosince 1406 – 24. dubna 1460) byla hraběnka z Vertusu a Étampes z dynastie Valois a majitelka bohatě iluminovaných Hodinek.

Život 
Narodila se jako poslední potomek orleánského vévody Ludvíka, mladšího bratra krále Karla VI. a Valentiny, dcery milánského vévody Giana Galeazza Viscontiho. Otec byl roku 1407 zavražděn a matka, francouzským lidem obviňovaná z provozování magie a čarodějnictví zemřela záhy po něm. Markéta byla roku 1423 již jako držitelka hrabství Vertus provdána za Richarda, nejmladšího syna bretaňského vévody Jana IV. Roku 1438 ovdověla a uchýlila se do kláštera Guiche, kde také zemřela a byla pochována.

Vývod z předků

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 

Dynastie Valois
Hraběnky z Étampes
Hrabata z Vertusu
Francouzské osobnosti 15. století
Francouzky 15. století
Pohřbení v klášteře Guiche
Narození 4. prosince
Narození v roce 1406
Úmrtí 24. dubna
Úmrtí v roce 1460
Ženy